Miejscowości:
 Darwin – miasto w Australii
 Darwin – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Inyo
 Darwin – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
 Osoby:
 Charles Darwin – biolog, autor teorii ewolucji
 Christopher William Darwin –  praprawnuk Karola Darwina, strażnik przyrody w Australii
 Emma Darwin (1808-1896) – żona Karola 
 Erasmus Darwin –  angielski przyrodnik, lekarz, wynalazca i poeta; dziadek Karola Darwina
 George Darwin (1845-1912) –  angielski matematyk i astronom syn Charlesa
 Obiekty:
 Darwin – wyspa w archipelagu Galapagos
 Lodowiec Darwina – lodowiec antarktyczny
 Góry Darwina – góry antarktyczne
 Góra Darwina (Tasmania) – góra na Tasmanii
 Góra Darwina (Ameryka Południowa) – góra w Ameryce Południowej
 Tama Darwina – tama na Tasmanii
 Darwin (wulkan) – wulkan na wyspie Isabela
 Gminy w USA:
 Darwin (ang. Darwin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 Darwin (ang. Darwin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
 Darwin – gmina w Ohio

 Inne pojęcia:
 Darwin (system operacyjny)
 Darwin – planowana misja Europejskiej Agencji Kosmicznej
 darwin – jednostka tempa ewolucji
 Darwin - pierwsza drukarka 3D w technologii RepRap